КВМ — аббревиатура, означающая:

 Кассетный видеомагнитофон
 Квантовая вычислительная машина, см. ЭВМ
 Кинематографическая вселенная Marvel
 Клавиатура, видеомонитор, мышь
 Клавишная вычислительная машина
 Контроль взятия материала (мед.)
 Контроль достаточности взятия материала (мед.)
 Координационная вычислительная машина
 Корональный выброс массы (косм., физ.)
 Курс вождения машин

См. также 
 KVM
 КВН (значения)